Lattuga 
Nome volgare di Lactuca sativa
Frittelle di lattuga
Chiacchiere (lattuga nella cucina mantovana)
Chiesa di San Nicolò della Lattuga
 
La lattuga di mare è il nome comune riferito ad alcune specie di alga:
Ulva lactuca L., 1753
Porphyra tenera Kjellman, 1897